Села:
 Новомикільське — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Новомикільське — Луганська область, Кремінський район
 Новомикільське — Луганська область, Міловський район

Див. також 
 Новонікольське